Ciò che è pertinente al Vietnam
 Lingua vietnamita

Altri progetti